Die Ordina Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juni 2005 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die 10tele.com Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Vorjahressieger Michaël Llodra konnte als Ungesetzter erneut den Weg bis ins Finale gehen. Dieses Mal scheiterte er dort jedoch an dem Kroaten Mario Ančić, der an Position 3 gesetzt nur einen Satz auf dem Weg zu seinem ersten Karrieretitel abgeben musste.
Die tschechischen Rekordsieger Martin Damm und Cyril Suk spielten nach vier gemeinsamen Titel bei dem Turnier das erste Mal nicht gemeinsam. Mit anderen Partner standen sie sich als Erst- und Zweitgesetzt im Draw gegenüber. Suk schaffte mit Pavel Vízner die Titelverteidigung ohne einen Satz abgeben zu müssen. Er erreichte damit das sechste Mal in Folge das Finale und gewann seinen fünften Titel bei diesem Turnier. Insgesamt war es der einzige gemeinsame Titel von Suk und Vízner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch